Дарья Геннадьевна Белодед (; ) — украинская дзюдоистка. Двукратная чемпионка мира (2018, 2019), чемпионка Европы 2017 года, бронзовая призёрка Олимпийских игр 2020.

Биография 
Родилась 10 октября 2000 года в семье дзюдоиста Геннадия Белодеда и его супруги Светланы Кузнецовой.

Первых значительных успехов добилась в 2015 году, выиграв в своей возрастной категории чемпионат страны, а затем европейское и мировое первенство.

Свою первую «взрослую» золотую медаль выиграла в марте 2017 года на Eurоpean Judo Open в Праге. 20 апреля 2017 года стала чемпионом Европы в Варшаве в весовой категории до 48 килограммов она победила в финале россиянку Ирину Долгову. По пути к финалу одолела Марию Персидскую (Россия), Милицу Николич (Сербия) и Эву Черновицки (Венгрия). На взрослом уровне эти были всего лишь вторые её соревнования.

Выступая на чемпионате мира 2018 года, Белодед стартовала сразу во втором раунде, где с оценкой вазари победила Дистрию Красники (Косово). Далее одержала досрочные победы иппоном над Яо Сюн (Китай) и Галбадрахын Отгонцэцэг из Казахстана, которой проиграла на чемпионате мира 2017 года. В полуфинале добыла победу вазари над олимпийской чемпионкой Рио-2016 Паулой Парето (Аргентина). В финале против действующей чемпионки мира Фуны Танаки (Япония) украинка на третьей минуте схватки выиграла иппоном, став в 17 лет чемпионкой мира. Таким образом украинка стала самой молодой чемпионкой мира за всю историю дзюдо, как среди мужчин, так и среди женщин.

На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Токио завоевала золотую медаль, переиграв в финале японскую спортсменку Фуну Танаки.

В апреле 2021 года на чемпионате Европы в Лиссабоне в весовой категории до 48 кг дошла до финала, на который не вышла, и завоевала серебряную медаль.

В первый день соревнований на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 48 кг завоевала бронзовую медаль, в схватке за третье место победив спортсменку из Израиля Ширу Ришони.

Личная жизнь 
Проживает в Киеве. Была около года в отношениях с итальянцем, олимпийским чемпионом 2016 года в Рио по дзюдо Фабио Базиле, в апреле 2019 года пара рассталась.

Награды 
 Орден «Орден княгини Ольги» III степени (15 июля 2019) — за достижение высоких спортивных результатов на II Европейских играх в г. Минске (Республика Беларусь), проявленные самоотверженность и волю к победе.

 Орден «Орден княгини Ольги» II степени (16 августа 2021) — за достижение высоких спортивных результатов на ХХХІІ летних Олимпийских играх в городе Токио (Япония), выявлены самоотверженность и воля к победе, утверждение международного авторитета Украины.

Достижения 
 Чемпионка мира — 2018, 2019
 Чемпионка Европы — 2017, 2019
 Победитель открытого Континентального Кубка (Прага) — 2017
 Чемпионка мира U18 (среди кадетов) — 2015
 Чемпионка Европы U18 — 2015, 2016
 Серебряный призёр Кубка Европы U21 (Каунас и Пакш) — 2016
 Победитель Кубка Европы U18: Загреб — 2015, Теплице — 2015, Клуж-Напока — 2015, Загреб — 2016, Теплице — 2016
 Чемпионка Украины U21 — 2015, 2016
 Чемпионка Украины U18 — 2015, 2016
 Чемпионка Украины U17 — 2014, 2015
 Чемпионка Украины U16 — 2014

Примечания

Ссылки 
 Профіль на сайті Федерації дзюдо України
 Профиль на сайте judobase
 

Дзюдоисты Украины
Чемпионы Европы по дзюдо
Чемпионы мира по дзюдо
Чемпионы Европейских игр по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года